La temporada 2012 de Fórmula 3 Euroseries, es el décimo año del campeonato. Se inicia el 28 de abril en Hockenheimring y termina el 21 de octubre en el mismo circuito, siguiendo a parte del calendario del DTM y en paralelo con la Temporada 2012 del Campeonato Europeo de Fórmula 3.

Escuderías y pilotos

Calendario 
 Un calendario provisional de nueve rondas fue anunciado el 25 de noviembre de 2011. El 2 de abril de 2012 el calendario fue reducido a 8 evento cambiando el evento que iba a celebrarse en Lausitzring a Brands Hatch y fue eliminado el evento del circuito Oschersleben. Todas las rondas son puntuables para el campeonato FIA European Formula 3 Championship, y darán soporte al Deutsche Tourenwagen Masters.

Resultados

Campeonato de Pilotos

Campeonato de Escuderías

Copa de Naciones

Véase también 
 Fórmula 3 Europea

Referencias 

Deportes de motor en 2012
Temporadas de Fórmula 3 Euroseries